Теодот (Theodotus) е име на:

 Теодот от Византия, християнски писател 2 век
 Аврелий Теодот, римски военачалник 3 век
 Теодот от Анкира (мъченик), 4 век
 Теодот Киринейски (?-326), християнски духовник

Вижте също 
 Теоктист, Патриарх на Румънската православна църква (1986-2007)